Kulmala ist der Familienname folgender Personen:

 Markku Kulmala (* 1958), finnischer Geowissenschaftler
 Markus Kulmala (* 1993), finnischer Unihockeyspieler
 Mika Kulmala (* 1989), finnischer Skispringer